Багге — фамилия скандинавского происхождения.

Известные носители 
 Багге, Ева (1871—1964) — шведская художница.
 Багге, Зельмар (1823—1896) — австрийско-швейцарский виолончелист, композитор и музыкальный педагог.
 Багге, Элизабет (1874—1957) — шведская художница.
 Багге, Эрих (1912—1996) — немецкий ядерный физик.
 Багге, Якоб (1502—1577) — шведский адмирал и губернатор.

См. также 
 Багге-аф-Боо
 Баггетт
 Баггер
 Багги